Chorea (altgriechisch  „Tanzen, Tanz“) bezeichnet:

 eine Bewegungsstörung („Veitstanz“), siehe Chorea (Medizin)
 einen Chortanz, siehe Reigen (Tanz)